Луїза Оранж-Нассауська (1770—1819) — донька штатгальтера Голландії Вільгельма V та прусської принцеси Вільгельміни, дружина спадкоємного принца Брауншвейг-Вольфенбюттелю Карла.
 Луїза Оранж-Нассауська (1828—1871) — донька нідерландського принца Фредеріка та прусської принцеси Луїзи, дружина короля Швеції та Норвегії Карла XV.
Сторінки-неоднозначності людських імен